Волгино — название населённых пунктов в России:
 
 Волгино — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Волгино — посёлок в Боровичском районе Новгородской области.
 Волгино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Волгино — деревня в составе города Тобольск Тюменской области.